Czarnuszka – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim, w gminie Dobrzyca
 Czarnuszka – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Czarnuszka (góra) – szczyt w Górach Wałbrzyskich
 Czarnuszka (Nigella) – rodzaj roślin należący do rodziny jaskrowatych
 Czarnuszka siewna – gatunek rośliny z rodziny jaskrowatych
 Czarnuszka – potok, prawy dopływ Bobru